est un personnage de l’univers du manga JoJo's Bizarre Adventure.

Passé 

Guido Mista était dans sa jeunesse un vagabond. Il subsistait grâce à de petites rapines, mais prenait soin de ne pas le faire violemment, pour ne pas attirer l'attention sur lui. Sa vie changea lorsque surprenant un groupe de voyous tentant de violer une jeune femme il s'interposa pour l'aider. En effet, bien que les gangsters essayèrent de l'abattre, le Stand dormant de Mista le protégea des balles, qui semblait naturellement dévier leur trajectoire à son approche (ce qui indiquerait que Mista possède un Stand de naissance). Après avoir compris cela, Mista, sans le moindre souci, désarma un de ses assaillants et prenant son arme, les tua tous sans remords.

À cause de cette affaire Mista fut incarcéré, bien qu'il plaidait pour de la légitime défense et qu'il avait agi ainsi pour protéger la jeune femme, le fait qu'il avait eu le temps de recharger son arme ne pouvait amener qu'à un simple assassinat.

Mista fut toutefois sauvé par Bucciarati qui comprit grâce à la bizarrerie de l'affaire qu'il avait affaire à un manieur de Stand. Il le sortit donc de prison et l'intégra au sein de sa bande, où il devint le spécialiste des coups de mains et des fusillades, de par la nature de son Stand.

Dans Golden Wind 

Mista se présente d'entrée comme quelqu'un d'assez allant, il s'entend bien d'emblée avec Giorno, contrairement à Abbacchio ou Fugo. Comme il le dit lui-même, sa spécialité est l'homicide. Il est également très complice avec Bucciarati à qui il montre beaucoup de respect puisqu'il l'a sorti de prison.

C'est généralement lui qui est choisi lorsqu'il s'agit de prendre l'offensive, puisque son Stand est naturellement doué pour les assauts. C'est lui qui, grâce à un énorme tour de force, abat Sale (alors que son Stand est clairement désavantagé dans le combat), il est également héroïque et décisif dans les combats contre Ghiaccio et Cioccolata, où il aide par deux fois Giorno à achever l'ennemi.

Dans le combat final, il est partiellement manipulé par Diavolo, car il a échangé son corps avec Trish, avec qui ce dernier a un lien direct. Il est un des trois à s'en sortir et on le retrouve toujours au service de Giorno (alors devenu parrain), probablement comme bras droit.

Sex Pistols 

Le Stand de Mista est composé de six petits bonshommes, qui sont capables de se déplacer à vitesse supersonique et de modifier la trajectoire des balles. Mista a donné un numéro en guise de nom à chacun d’eux, mais il n’y a pas de numéro 4, car, pour lui, c’est un chiffre qui porte malheur. De plus, chaque Pistols a une personnalité propre et sert souvent de messager dans la bande.

Divers 
Mista est un fataliste, il est persuadé que les choses s'arrangeront même dans les pires situations, mais que pour cela, il ne faut jamais abandonner (le pire, c'est que bien qu'il finissent d'ordinaire ses combats grièvement blessé, il s'en tire toujours par chance, comme quoi…).
Mista considère que le  porte malheur (superstition très répandue en Chine et au Japon car ce chiffre est homonyme avec le mot « mort », c'est un peu le 13 occidental). Il refusera donc tout ce qui est en rapport avec ce nombre : il ne prendra pas de part dans un gâteau s'il reste quatre parts par exemple, de plus bien que les Sex Pistols portent tous un numéro, pour pouvoir coordonner les actions plus efficacement, il n'y a pas de . Il est amusant de remarquer que comme pour confirmer cette superstition, à chaque fois qu'il est obligé de briser cette règle de conduite, il lui arrive un problème
Les films préférés de Mista sont Pretty Woman et Sur la route de Madison.
L'actrice préférée de Mista est Monica Bellucci.
Son arme est un S&W Bodyguard. Son Stand fonctionne d'ailleurs mal avec les pistolets automatiques, c'est pourquoi il rechigne à en manier.

Mista, Guido

en:Vento Aureo